Никола́й Воло́шин:
 Волошин, Николай Анатольевич (1955—2017) — советский и украинский учёный медик.
 Волошин, Николай Григорьевич (1927—2000) — актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 
 Волошин, Николай Фёдорович (1923—1998) — Герой Советского Союза.